«Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando» () — девиз договора между супругами, испанскими католическими королями Изабеллой I Кастильской и Фердинандом II Арагонским. В течение всего периода их совместного правления они поддерживали друг друга и были равны в правлении в соответствии с девизом. Автором девиза является Антонио де Небриха.

Современный статус 

Девиз «Tanto monta, monta tanto» изображён на эмблеме 2-й лёгкой бронекавалерийской группы «Католические короли», входящей в состав  Испанского легиона Сухопутных войск Испании.

Девизы
История Испании
Испанские фразы